Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 10 по 17 февраля 2018 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в апреле 2018 в городе Лас-Вегас (США).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Брюса Моуэта, победившая в финале команду скипа Грега Драммонда. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кэмерона Брайса.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2018.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2018

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2018

Спорт в Шотландии в 2018 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Февраль 2018 года